Эрни Барбараш (; род. 31 августа 1968, Одесса, Украинская ССР) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в 1968 году в Одессе в еврейской семье. Когда ему было 9 лет семья эмигрировала в Канаду и до 18 лет он жил в Монреале. На протяжении 8 лет работал сопродюсером в нью-йоркском офисе канадской кинокомпании Cinepix, которая позже заключила с ним как с режиссёром контракт на три картины. Занимался также театральными постановками.

Фильмография 
 «Марко Поло: Невероятные приключения» (1998) — сопродюсер
 «Первые 9 1/2 недель» (1998) — сопродюсер
 «Пленница любви» (1999) — продюсер
 «Американский психопат» (2000) — сопродюсер
 «Смерть в Голливуде» (2001) — сопродюсер
 «Американский психопат 2» (2002) — продюсер
 «Куб 2: Гиперкуб» (2002) — сценарист, продюсер
 «Куб Ноль» (2004) — режиссёр, сценарист, исполнительный продюсер
 «Отзвуки эха 2: Возвращение» (телефильм, 2007) — режиссёр, сценарист
 «Охранник» (телесериал, 2008) — 
 «Ожидание» (2008) — режиссёр
 «Астероид: Последние часы планеты» (телефильм, 2009) — режиссёр
 «Прошивка» (2009) — режиссёр
 «Убить по расписанию» (2011) — режиссёр
 «Дом вверх дном» (телефильм, 2011) — режиссёр
 «Игры киллеров» (2011) — режиссёр
 «Шесть пуль» (2012) — режиссёр
 «Второй шанс» (телефильм, 2013) — режиссёр
 «Чтение, письмо и романтика» (телефильм, 2013) — режиссёр
 «Восхождение Сокола» (2014) — режиссёр
 «Зависимый» (2014) — сценарист
 «Фунт плоти» (2015) — режиссёр
 Святой (2017) — режиссёр
 Королевская зима (2017) — режиссёр
 Рождественское наследство (2017) — режиссёр
 Похищение (2019) — режиссёр
 Праздник на природе (2019) — режиссёр
 Рождество в Риме (2019) — режиссёр

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Одессе
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры США
Кинопродюсеры США